Омар Ома́ров: 
 Омаров, Омар Алиевич (1938—2021) — советский и российский физик, академик РАО.
 Омаров, Омар Магадович — доктор технических наук.
 Омаров, Омар Расулович (род. 1987) — российский каратист.